Das e-Boks Sony Ericsson Open 2012 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Farum, einem Vorort der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 9. bis zum 15. April 2012 statt.

Titelverteidiger im Einzel war Caroline Wozniacki die das letztjährige Finale gegen Lucie Šafářová gewann. Titelverteidiger im Doppel war die Paarung Johanna Larsson / Jasmin Wöhr, die 2011 in zwei Sätzen gegen Kristina Mladenovic / Katarzyna Piter gewannen.

Zeitgleich fand in Barcelona die Barcelona Ladies Open 2012 statt, ebenfalls ein Turnier der International-Kategorie im Rahmen der WTA-Tour 2012.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Kopenhagen